Robert Nisbet (1900–1986) – wioślarz, medalista olimpijski
 Robert Nisbet (ur. 1908) – misjonarz Świadków Jehowy
 Robert Nisber (1913–1996) – socjolog